Подчашинський Кирило Васильович (*1892 — 2 березня 1930) — священник УАПЦ, настоятель Благовіщенського собору м. Дніпропетровська.

Життєпис 
Народився 1892 р. Місце народження невідоме. Після відродження УАПЦ був настоятелем собору в м. Дніпропетровськ, де і арештований в 1930 р. Звинувачений в антирадянській агітації, в тому ж році розстріляний. Реабілітований 13.10.1989 р.

Джерела 
 http://lestvitsa.dp.ua/sites/default/files/audio/repressirovani/repressirovaniy.pdf 

Діячі УАПЦ
Православні священники
Українські релігійні діячі
Українські священники